Jaka Hvala (ur. 15 lipca 1993 w Ponikve) – słoweński skoczek narciarski, zawodnik klubu SSK Ponikve. Czterokrotny medalista mistrzostw świata juniorów: indywidualny srebrny z 2012 i złoty z 2013, a także drużynowy brązowy z 2010 i złoty z 2013.

Zwycięzca indywidualnego konkursu Pucharu Świata w sezonie 2012/2013 w Klingenthal. Tamtej zimy zajął też najwyższe miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ w karierze – 16.

Przebieg kariery 
W sierpniu 2008 w Val di Fiemme zadebiutował w zawodach FIS Cup. Pierwsze punkty zdobył w nich 10 stycznia 2009 w Harrachovie, zajmując 6. miejsce. Dzień później był trzeci. Po kolejnych dwóch tygodniach zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym. W pierwszym konkursie w Kranju został zdyskwalifikowany, a dzień później zajął 4. pozycję.

W sezonie 2009/2010 zadebiutował w mistrzostwach świata juniorów. W zawodach w Hinterzarten zajął 15. miejsce indywidualnie, a w konkursie drużynowym zdobył brązowy medal. Startował również w Pucharze Kontynentalnym – najwyżej był na czwartym miejscu.

27 i 28 grudnia 2011 dwukrotnie zajął miejsca na podium Pucharu Kontynentalnego. W Engelbergu był kolejno drugi i trzeci. 20 stycznia 2012 roku zadebiutował w konkursie Pucharu Świata w Zakopanem i jednocześnie zdobył pierwsze punkty, zajmując 29. miejsce po skokach na 122 i 104 metry. W odbywających się w tureckim Erzurum zawodach mistrzostw świata juniorów Hvala zdobył srebrny medal w konkursie indywidualnym. W zawodach drużynowych reprezentacja Słowenii z Hvalą w składzie była 4. W sezonie 2011/2012 Pucharu Świata dwukrotnie zajął miejsca w najlepszej dziesiątce: 4 marca 2012 był 9. w Lahti, a 11 marca 8. w Oslo.17 marca w Planicy, w drugiej serii konkursu drużynowego, ustanowił swój rekord życiowy w długości skoku narciarskiego, uzyskując 213 metrów.

Na początku sezonu 2012/2013 regularnie zajmował miejsca w pierwszej dziesiątce Pucharu Świata. Był 8. w Lillehammer, 7. w Krasnej Polanie, 5. w Engelbergu. W konkursie w Ruce po pierwszej serii Hvala prowadził po skoku na odległość 141 m, lecz po krótkim skoku w drugiej serii zajął 24. miejsce. Zwyciężył w konkursie indywidualnym i drużynowym skoków narciarskich na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2013 w Libercu. 13 lutego 2013 po raz pierwszy w karierze wygrał konkurs Pucharu Świata. Stało się to na skoczni Vogtland Arena w Klingenthal

W sierpniu 2020 ogłosił zakończenie kariery zawodniczej.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J.Hvali na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Hvali na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Hvali na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1993